Саве́льев, Влади́мир:
 Савельев, Владимир Алексеевич (род. 1937) — советский и украинский режиссёр, актёр.
 Савельев, Владимир Аркадьевич (1947—1998) — российский учёный-американист.
 Савельев, Владимир Борисович (род. 1940) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Савельев, Владимир Дмитриевич (1899—1956) — советский актёр.
 Савельев, Владимир Иванович (1933—2019) — генеральный директор Ишимбайского завода транспортного машиностроения, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Савельев, Владимир Никифорович (род. 1935) — советский и российский хирург.
 Савельев, Владимир Павлович (род. 1946) — настоящее имя певца Владимира Асмолова.
 Савельев, Владимир Семёнович (1934—1998) — русский поэт.
 Савельев, Владимир Фёдорович (1889—1960) — российский и советский инженер, авиаконструктор.